Cette page présente les résultats détaillés du groupe C du Championnat d'Europe de football 2012.

Le groupe C comprend les sélections de l'Espagne, tenante du titre, de l'Italie, de la République d'Irlande et de Croatie. Toutes les rencontres sont disputées en Pologne: à Gdańsk et à Poznań.

Classement 

|}

Première journée

Espagne - Italie

Irlande - Croatie

Deuxième journée

Italie - Croatie

Espagne - Irlande

Troisième journée

Croatie - Espagne

Italie - Irlande

Meilleurs buteurs 
3 buts
  Mario Mandžukić

2 buts
  Cesc Fàbregas
  Fernando Torres

1 but
  Antonio Di Natale
  Andrea Pirlo
  Antonio Cassano
  Mario Balotelli
  Sean St Ledger
  Nikica Jelavić
  David Silva
  Jesús Navas

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site de l'UEFA consacré à l'Euro 2012

Championnat d'Europe de football 2012
Football en 2012